Ubaye peut désigner :
 l'Ubaye, une rivière de France, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 la vallée de l'Ubaye, une vallée de France, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Ubaye, une ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée au Lauzet-Ubaye ;
 le col d'Ubaye, un col de France dans les Hautes-Alpes ;
 l'Ubaye, un lieu-dit de France, dans la Drôme, sur la commune de La Chapelle-en-Vercors ;
 Très-Ubayes, un lieu-dit de France, dans la Drôme, sur la commune de Lemps.

Voir aussi 
 Ubayette
 Ubraye